Seki (: セキ) je ve hře go lokální situace, při níž jsou skupiny soupeřících kamenů do sebe zaklesnuty tak, že sice nejsou živé, ale ani je nelze zajmout. Jedná se tedy o jakousi lokální remízu (obdobu šachového patu).

Příklady 

V tomto příkladu nemůže ani jeden z hráčů táhnout jako první. Pokud jeden z nich táhne na bod a, druhý sebere jeho skupinu tahem na b. První tah na b má stejný výsledek. Situace proto zůstane nezměněna do konce partie a volné průsečíky ani kameny se nezapočítávají do skóre ani jednomu ze soupeřů.

V dalších příkladech je vidět různorodost situací seki. První je obdobou předchozího příkladu. Druhý ukazuje situaci, kdy obě skupiny v seki mají po jednom oku a nelze proto hrát na a. Třetí ukazuje možnost, kdy jsou skupiny svázány přes dvojité kó – zde na zahrání jednoho ko odpoví soupeř okamžitě zahráním druhého. (Pozor: pokud se hraje podle Ingových pravidel, není tato situace seki)

Teorie go